Држковце — село, громада в окрузі Ревуца, Банськобистрицький край, Словаччина.
 Вельке Држковце — село, громада в окрузі Бановце-над-Бебравоу, Тренчинський край, Словаччина.